

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alphonse Vaysse de Rainneville, (1798-1864), homme politique français ;
 Marie-Joseph Vaysse de Rainneville, (1833-1894), homme politique français ;

Toponyme
 Rainneville, commune française, située dans le département de la Somme en région Picardie.

Homonymie de patronyme